Владимир Вајс може имати више значења:
 Владимир Вајс (фудбалер, 1939)
 Владимир Вајс (фудбалер, 1964)
 Владимир Вајс (фудбалер, 1989)